Lohen ist der Ortsname von

 Lohen (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lohen (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lohen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohen (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lohen (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lohen (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lohen (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohen (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lohen (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lohen (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lohen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lohen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lohen (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Lohen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Lohen (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Lohen ist ein in der Oberpfalz genutzter Begriff für feuchte Niederungen

Siehe auch:
 Loh
 Lohe
 Löhe